Tonto è un aggettivo che identifica una persona ottusa o stupida. Il termine può altresì indicare:

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Tonto National Forest – foresta dell'Arizona
 Tonto National Monument – monumento nazionale nella Tonto National Forest
Messico
 Tonto – fiume dell'Oaxaca

Musica 
 Tonto – altro nome adottato dai TONTO's Expanding Head Band, gruppo musicale britannico
 Tonto+ – extended play dei Battles del 2007
 Tonto – singolo dei Battles del 2007

Altro 
 Tonto Apache – tribù Apache
 Tonto – personaggio immaginario, spalla di Lone Ranger
 Tonto – bevanda

Altri progetti